Кязимова () — азербайджанская фамилия, женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Кязимова, Айгюн Алескер кызы (род. 1971) — азербайджанская эстрадная певица, Народная Артистка Азербайджана.
 Кязимова, Диляра (род. 1984) — азербайджанская певица.
 Кязимова, Нармин Низами кызы (род. 1993) — азербайджанская шахматистка, международный гроссмейстер ФИДЕ среди женщин.